Victoria Point hace referencia a varios artículos:

 Victoria Point, Queensland, un suburbio de Redland City, Australia 
 Victoria Point (edificio), una torre residencial de 42 pisos en Melbourne Docklands, Australia
 El extremo más meridional de la división de Tanintharyi (antes Tenassarim), Myanmar, ahora conocido como Kawthaung